Lunden (Duitsland), een plaats
Lunden (familie), een Zuid-Nederlandse adellijke familie
Léopold Lunden (1868-1921)
René Lunden (1902-1942)

Zie ook
 Lundin